Nie dotykaj – czwarty album studyjny polskiego wykonawcy piosenki literackiej Jarosława Wasika, wydany w 2011 przez AIA Cytryna (dystrybucja EMI).

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Jarosława Wasika
Albumy Agencji Artystycznej MTJ
Albumy muzyczne wydane w roku 2011